La 2. divisjon 1976 ha visto le vittorie finali, nei rispettivi gironi, di Moss e Vålerengen: le due squadre si sono conseguentemente guadagnate la promozione in 1. divisjon.

Odd, Lyn Oslo e Bodø/Glimt si sono affrontare invece nelle qualificazioni alla 1. divisjon, per determinare l'ultima squadra promossa: ad avere la meglio è stato il Bodø/Glimt.

Classifiche finali

Gruppo A

Gruppo B

Distretti IX-XI

Qualificazioni alla 1. divisjon

Collegamenti esterni

Calcio nel 1976
Campionato norvegese di calcio